La Liga Asobal 1992-93 se desarrolló en dos fases con formato de liga y a continuación dos eliminatorias: por el título y por el descenso. Esta temporada los equipos que ascendieron directamente fueron el Ciudad Naranco y el Caserío Vigón. Por su parte, el Helados Alacant perdió su patrocinio y decidió jugar sus partidos en Benidorm.

Primera fase

Grupo A

Grupo B

Segunda fase

Grupo I

Eliminatoria por el título

Referencias 

Liga ASOBAL
Balonmano en 1992
Balonmano en 1993
Deporte en España en 1992
Deporte en España en 1993